

Patronyme
 Andreï Dobrovolski (1950-) réalisateur russe.
 Evelina Dobrovolska (1988-), femme politique lituanienne. 
 Igor Dobrovolski (1967-) est un footballeur soviétique et russe. 
 Gueorgui Dobrovolski (1928-1971) est un cosmonaute soviétique. 
 Mikhaïl Dolivo-Dobrovolski (1861-1919) est un chercheur russe.
 Nikolaï Dobrovolski (1854-1918) est un homme politique russe.

Divers
 (1789) Dobrovolski est un astéroïde, nommé en hommage à Georgi Dobrovolski, cosmonaute soviétique.